Тюреста () — национальный парк в Швеции, расположенный в Стокгольмском лене в коммунах Ханинге и Тюресё.

Тюреста представляет собой рифтовую долину. Парк покрыт сосновыми лесами, это один из самых больших массивов девственных лесов в Швеции.

Национальный парк 
Площадь национального парка вместе с окружающим его заповедником составляет 47 км2.

В августе 1999 года около 10% площади парка выгорело в результате лесных пожаров.

Примечания

Ссылки 
 

Национальные парки Швеции